Willem Passtoors (1856-1916), Nederlands vakbondsbestuurder, Tweede Kamerlid en burgemeester
 Willem Passtoors (1897-1980), Nederlands burgemeester